Domagała ist der Familienname folgender Personen:

 Jacek Domagała (* 1947), polnischer Komponist
 Jan Domagała (1896–?), polnischer KZ-Häftling
 Maria Sander, geb. Domagala (1924–1999), deutsche Leichtathletin
 Sebastian Domagała (* 1973), polnischer Schauspieler
 Tomasz Domogała (* 1985), polnischer Unternehmer

Siehe auch:
 Domagalla